Tekin est un nom turc, utilisé aussi bien comme prénom que comme nom de famille, l'un des plus courants en Turquie.

Nom

Prénom

Nom de famille 
 Galip Tekin (1958-2017), auteur de bande dessinée turc ;
   ;
 Latife Tekin (1957), écrivaine turque ;
 Kerim Tekin (1975-1998), chanteur turc.

Lieu 
Tekin est également le nom de deux localités turques :
 , village du district de Dinar ;
 , village du district de Germencik.

Notes et références

Articles connexes 

Patronyme turc